

Aziende 
 NCR  – casa motociclistica italiana
 NCR Corporation  – azienda di elettronica statunitense

Codici 
 NCR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto San Juan di San Carlos (Nicaragua)
 ncr – codice ISO 639-3 della lingua ncane